

Гантт — місто, штат Алабама
 Гантт — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Ґант
 Гант